BIXI es una denominación haplológica o contracción usada en algunos lugares de las palabras bicicleta y taxi, es decir taxi-bicicleta o bicicleta-taxi, por ejemplo :

 BIXI Montréal;
 BIXI Toronto;
 BIXI Ottawa.

Mitología 
En mitología la palabra china Bixi o Bìxì (赑屃), hace referencia al portador de estelas que recuerda por su apariencia a una tortuga con cabeza de dragón:

 Bixi